Гиждияны — название населённых пунктов.

 Гиждияны — село в Глодянском районе Молдавии.
 Гиждияны — село в Оргеевском районе Молдавии.